Левандо́вский () — польская фамилия. Известные носители:
 Левандовский, Александр Иосифович (1967—1993) — советский и украинский спортсмен-тяжелоатлет.
 Левандовский, Анатолий Петрович (1920—2008) — историк, специалист по Франции
 Левандовский, Андрей Анатольевич (род. 1952) — историк, специалист по Российской империи.
 Левандовский, Антон Генрихович (1936—2005) — директор совхоза, Герой Социалистического Труда, депутат ВС Казахской ССР.
 Левандовский, Валентий Теофил (1823—1907) — польский революционер.
 Левандовский, Владимир Антонович (1873—1946) — русский кадровый офицер, генерал-майор, участник Русско-японской и Первой мировой войн.
 Левандовский, Вячеслав Вячеславович (1897—1962) — советский художник-мультипликатор и иллюстратор.
  (род. 1969) — польский футболист, тренер.
 Левандовский, Луи (1821—1894) — немецкий композитор.
 Левандовский, Марцин (род. 1987) — польский легкоатлет.
 Левандовский, Мирослав (род. 1961) — польский юрист, политик и историк, активист Конфедерации независимой Польши.
 Левандовский, Мариуш (род. 1979) — польский футболист.
  (род. 1993) — польский футболист.
 
 Левандовский, Роберт (род. 1988) — польский футболист.
 
 Левандовский, Эдуард Вольдемарович (род. 1980) — немецкий хоккеист.
 Левандовский, Януш (род. 1951) — польский и европейский политик.
 Левандовский, Януш (1931—2013) — польский дипломат.

 Левандовски, Макс Генрих (1876—1918) — немецкий невролог и педагог.
  (1914—1990) — французский футболист.

См. также 
 Левандовский парк